Oristano (provincie), een Italiaanse provincie
Oristano (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie